Effort, un synonyme de force en physique. 
En résistance des matériaux, les efforts ou forces extérieures peuvent agir sur les solides de cinq manières:
traction;
compression;
cisaillement;
flexion;
torsion.
Effort physique, nom donné en physiologie à une force générée par les muscles et transmise par le squelette, voir aussi système musculo-squelettique.
Effort de guerre
Épreuve d'effort

Voir aussi 
 Heuristique de l'effort